

Geografia 
 Exe – fiume della Gran Bretagna

Informatica 
 Eseguibile EXE – tipo di file

Altro 
 Rolls-Royce Exe – motore aeronautico